Meiereibach steht für:
 Meiereibach (Darmbach), ein Zufluss des Darmbaches in Darmstadt, Hessen.
 Meiereibach (Mühlenau), ein Nebenbach der Mühlenau (Stegau) im Kreis Steinburg, Schleswig-Holstein.